Юрий Иванович

 Юрий Иванович (князь козельский) (нач. XV в.)
 Юрий Иванович (1480—1536) — удельный князь Дмитровский.
 Юрий Иванович Тверской — сын Ивана Михайловича Тверского
 Юрий Иванович (род. 1958) — русский писатель фэнтези, научной фантастики и детектива, проживающий в Испании.